Хайтарма () — повернення.

 Хайтарма — кримськотатарський народний танець;
 Хайтарма — художній фільм Ахтема Сейтаблаєва (2012, Україна)
 Хайтарма — державний кримськотатарський ансамбль народного танцю (Євпаторія)

Кримські татари